Диброва () — село, входит в Воскодавский сельский совет Гощанского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 5 человек. Почтовый индекс — 35452. Телефонный код — 3650.

Местный совет 
35423, Ровненская обл., Гощанский р-н, с. Воскодавы, ул. Молодёжная, 35.

Ссылки 
 Диброва на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Гощанского района